Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Andre Agassi.

Agassi ha battuto in finale 7–6 (7–4), 4–6, 6–2, 6–3 Michael Stich.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (semifinali)
  Michael Stich (finale)
  Andre Agassi (campione)
  Thomas Muster (semifinali)

 Petr Korda (quarti di finale) 
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale) 
 Sláva Doseděl (primo turno) 
 Bernd Karbacher (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1994
ATP Tour 1994